Первый дивизион Мальты 1976/1977 () — 62-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1976/1977
Мальта
Мальта
1976 год на Мальте
1977 год на Мальте